Il singolare del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Edmondson che ha battuto in finale Chris Lewis 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Lewis (finale)
 Mark Edmondson (campione)
 Phil Dent (semifinali)
 Rod Frawley (semifinali)

 Brad Drewett (secondo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 Syd Ball (quarti di finale)
 Jim Delaney (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1981